Ophiopezella decorata är en ormstjärneart som beskrevs av Ole Theodor Jensen Mortensen 1933. Ophiopezella decorata ingår i släktet Ophiopezella och familjen Ophiodermatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
decorata